Tolne har flere betydninger:
 Tolne – landsby i Vendsyssel
 Tolne Bakker – område ved Tolne Skov
 Tolne Kirke – kirke beliggende i Tolne Kirkeby
 Tolne Skov – naturområde i Vendsyssel
 Tolne Skovpavillon – beliggende i Tolne Skov
 Tolne Sogn – sogn i Vendsyssel
 Tolne Station – station i Tolne landsby